Мечеть «Мунира» — название мечетей в городах России:
 Мунира (мечеть, Уфа)
 Мунира (мечеть, Кемерово)